Le Masters de tennis féminin est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1974, classée en catégorie Masters, se dispute à Los Angeles du 14 au .

Evonne Goolagong remporte le simple dames. En finale, elle bat Chris Evert.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosie Casals et Billie Jean King.

Faits marquants 
Ce tournoi de catégorie Masters s'est disputé à Los Angeles du 14 au .

Pour cette troisième édition des Masters, disputée en quatre tours, l'épreuve de simple voit s'imposer Evonne Goolagong face à la double tenante du titre et favorite Chris Evert en finale. Goolagong enregistre à cette occasion son  dans cette compétition.

Rosie Casals et Billie Jean King remportent le double dames.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters de tennis féminin
 Saison 1974 de tennis féminin

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

WTA 1974
Masters
Compétition de tennis à Los Angeles
Tennis aux États-Unis en 1974
Sport en octobre 1974
1974 en Californie